Виља дел Мар има више значења:

 Виља дел Мар (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Виља дел Мар (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља дел Мар (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља дел Мар (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику